Фи́липс () — английская фамилия и производные названия, могут означать:
 Philips — международный концерн, работающий в области электроники, потребительских товаров, медицинского оборудования и светотехники.
 Philips Records
 Филипс (стадион) — футбольный стадион на юге Нидерландов.
 Филипс-арена, Стэйт Фарм-арена — спортивный комплекс в США.

 Фамилия
 Филипс, Александра (более известна как Александра Гамильтон, герцогиня Аберкорнская; 1946—2018) — общественный деятель, меценат.
 Филипс, Билал (род. 1946) — исламский учёный.
 Филипс, Виктор (род. 1950) — индийский хоккеист на траве.
 Филипс, Джадсон (1903—1989) — американский писатель и журналист.
 Филипс, Джина (род. 1970) — американская актриса.
 Филипс, Питер (1560—1628) — английский композитор позднего Возрождения и раннего барокко.
 Филипс, Фрэнсис Чарльз (1849—1921) — британский писатель и драматург.
 Филипс, Эдит (1892—1983) — американская писательница и педагог.
 Филипс, Элфи (род. 1993) — бельгийская боксёрша.
 Филипс, Эмброус (1674—1749) — английский поэт.
 Филипс, Эмо (род. 1956) — американский комик.
 Филипс, Эстер (1935—1984) — американская певица в стиле блюз, R&B, джаз и соул.
 Филипс, Ян Каспар (1690—1775) — нидерландский гравер.

См. также 
 Фелпс
 Филлипс
 Филиппс
 Филипсон
 Фиппс